Vierwielaandrijving
4x4, een song van Miley Cyrus